

Diritto 
 Interdizione – concetto del diritto
 Interdizione da una professione o da un'arte – una pena accessoria del diritto penale
 Interdizione dai pubblici uffici – pena accessoria del diritto penale
 Interdizione giudiziale – un provvedimento del diritto civile
 Interdizione legale – un provvedimento del diritto penale
 Periodo di interdizione  – un provvedimento del diritto del lavoro

Altro 
 Interdizione o interdetto – punizione della Chiesa cattolica romana
 Interdizione aerea – tipologia di attacco aereo
 Zona d'interdizione al volo – un territorio entro il quale vige il divieto di sorvolo

Altri progetti